Gemer – regione storica della Slovacchia
 Gemer – comune della Slovacchia
 Comitato di Gemer – comitato del Regno d'Ungheria